Penia – frazione di Canazei
 Penia – frazione di Moena
 Punta Penia – vetta più alta delle Dolomiti
 Penia – la povertà nella mitologia greca